Geomyces är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Geomyces i klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Myxotrichaceae, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Geomyces